Bordeel; vroeger werd een bordeel wel vrouwenhuis genoemd
 Vrouwenhuis (feministisch centrum)
 Vrouwenhuis (Amsterdam), voormalig feministisch centrum in Amsterdam
 Blijf-van-mijn-lijfhuis, opvangcentrum voor mishandelde vrouwen

Zie ook 
 Oude Vrouwenhuis, een soort bejaardenhuis voor vrouwen
 Het Vrouwenhuis, voormalig Oude Vrouwenhuis, thans museum te Zwolle